Соревнования по плаванию на летних Паралимпийских играх 2016 прошли с 8 по 17 сентября 2016 года в городе Рио-де-Жанейро на Олимпийском водном стадионе. Мероприятие включало 152 соревнований и проходил в 50-метровом бассейне. Более 600 спортсменов (340 мужчин, 260 женщин) приняли участие в играх. По количеству соревнований плавание уступает только легкой атлетике.

Соревнования 
Соревнование проводилось для обоих полов в 14 классах и из 4 видов плавания. Ниже приведен краткий обзор событий.

Обозначения:

 ID : спортсмены с нарушениями интеллекта
 S : классификация заплывов вольным стилем, баттерфляем и на спине
 SB : классификация заплывов брассом
 SM : классификация заплывов комплексом
 ● : мужские заплывы
 o : женские заплывы
 ●●●● : мужская эстафета
 oooo : женская эстафета
 ●o●o : смешанная эстафета

Расписание соревнований 
Расписание соревнований по плаванию приведены ниже

Медальный зачёт

См. также 
 Плавание на летних Олимпийских играх 2016

Примечания 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2016
Плавание на летних Паралимпийских играх